John Bull – postać stereotypowego porywczego i grubiańskiego Anglika

Osoby:
 John Bull (ok. 1562-1628) – angielski kompozytor
 John S. Bull (1934-2008) – amerykański astronauta

Inne:
 John Bull – brytyjska lokomotywa parowa